Bujny peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Bujny, un village de la voïvodie de Łódź
 Bujny, un village de la voïvodie de Podlachie